Alfredo Martínez puede referirse a:

 Alfredo Martínez Cañedo (1952-2021), político español - Alcalde de Grado (1995-1999).
 Alfredo Martínez García-Argüelles (1877-1936), médico y político español - Ministro de Justicia (durante 1935).
 Alfredo Martínez Marín (1965-), periodista español.
 Alfredo Martínez Moreno (1923-), abogado y diplomático salvadoreño
 Alfredo Martínez Ramírez (1962-), biólogo español.
 Alfredo Martínez Serrano (1971-), diplomático español. Embajador de España en Canadá (desde 2021)
 Alfredo Martín Fadragás , cubano que luchó contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista.
 Alfredo Anselmo Martínez, político argentino.